Yod kerc'h est une bouillie d'avoine en breton et peut désigner :
 Yod kerc'h, la bouillie d'avoine bretonne, un plat de basse-Bretagne ;
 , une ancienne revue en breton rédigée par les étudiants bretonnants avec quelques collaborateurs extérieurs. Y ont collaboré Lucien Kergoat, Yves Guernic, Martial Ménard...